Il termine partizione viene usato in senso generico con il significato di separazione in più parti; inoltre viene usato in diverse discipline con parecchi significati specifici; talora è sinonimo di spartizione.

Architettura 
Una partizione è un elemento architettonico con il compito di separare le stanze di un edificio, senza la possibilità di sostenere dei pesi.
In architettura navale una partizione è una sottile parete che separa cabine, depositi e uffici.

Matematica 
Una partizione di un insieme X, definibile come famiglia di sottoinsiemi disgiunti la cui unione è l'intero insieme X.
Una partizione di un intero positivo n è una sequenza non crescente di interi la cui somma dà n.
Una partizione dell'unità è un insieme di funzioni la cui somma è la funzione che assume costantemente il valore 1; spesso alle precedenti funzioni si chiedono proprietà come la continuità, liscezza o non negatività.
Il problema di partizione, denotato spesso come PARTITION, consiste nel bipartire un elenco finito di interi positivi in due sottoelenchi aventi somme coincidenti; è un esempio di problema NP-completo.
Una partizione di un intervallo reale [a, b] è una sequenza finita di numeri reali crescenti della forma a = x0 < x1 < ... < xn−1 < xn = b; queste partizioni sono usate nella teoria dell'integrale di Riemann e dell'integrale di Riemann-Stieltjes e nelle procedure di calcolo approssimato che si riferiscono a questi integrali.

Computer 

Una partizione è una suddivisione di un supporto di memoria (memoria centrale, disco, stringa di dischi, ...) in parti gestite indipendentemente.
Organizzare un computer di elevata potenza (ad es. un mainframe) come se si trattasse di diversi computer virtuali che operano indipendentemente. Vedi anche LPAR, mainframe IBM, Sun E10.000, HP-UX. alcune industrie costruttrici (ad es. Sun Microsystems) usano il termine dominio invece di partizione. Questa organizzazione può essere effettuata agendo sul software al livello del sistema operativo, o agendo sull'hardware e/o sul firmware.

Informatica 

Un algoritmo di partizione consiste nel separare una lista in due sottoliste aventi i membri rispettivamente minori o uguali e maggiori di un dato valore; esso è utilizzato dal quicksort e da algoritmi di selezione.
A un livello più astratto, nella teoria della computazione si dice partizione l'operazione di dividere un insieme di dati in sottinsiemi costituenti una sua partizione in senso matematico, cioè in modo che ogni elemento appartenga a uno e un solo sottoinsieme.
Una partizione (base di dati) è una manovra di suddivisione di una base di dati in più basi di dati in grado di essere utilizzate autonomamente.
 Partizione – di un disco rigido

Musica 
In musica usando la tecnica dei dodici toni partizione significa usare dei metodi per creare segmenti dagli insiemi, spesso mediante differenza di registri; si contrappone alla derivazione usata nelle righe derivate.
Più in generale nella teoria musicale degli insiemi per partizionamento si intende la divisione del dominio dei pitch class sets in diversi tipi, come il tipo trasposizionale.

Politica e storia 

Le Partizioni della Polonia.
Il Piano ONU di partizione della Palestina del 1947.
La Partizione dell'India del 1947 con la costituzione degli stati dell'India e del Pakistan.
La Partizione dell'Irlanda nella 26 contee del Libero Stato Irlandese e nelle 6 dell'Irlanda del Nord.
La Partizione della Persia.

Araldica 

La partizione è uno dei modi di dividere lo scudo.

Altri progetti